Ба́бинское () — озеро на западе Ленинградской области, на территории Кингисеппского района (Котельское сельское поселение).

Бабинское входит в границы государственного природного заказника «Котельский».

Бабинское входит в группу из 4 озёр (Глубокое, Хаболово, Судачье), связанных между собой реками-протоками. Воды этих озёр стекают рекой Хаболовка в Лужскую губу.

Озеро заболачивается, зарастает тростником и камышом. Дно илистое.

Озеро окружено лесами. На западном берегу преобладают еловые массивы со сфагновыми болотами, а на юге и востоке — больше сосны с примесью липы, клёна.

Находится между трассами  и . Рядом проходит железная дорога (станция Кямиши).

Близлежащие поселения:
 Бабино, деревня
 Кямиши, посёлок при станции
 Савикино, деревня

Города:
25,3 км к северу от Кингисеппа, 32,0 км к северо-востоку от Ивангорода, 32,1 к северо-востоку от Нарвы, 46, 1 к юго-западу от г. Сосновый Бор.

В 2010 произошёл массовый замор рыбы.

Примечания 

Бассейн Финского залива
Озёра Кингисеппского района